Edirne (stad) (in het Grieks Adrianopolis), een stad in het Europese deel van Turkije in het historische Thracië
 Adrianópolis, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná